Gameplay peut désigner :

 Gameplay, l'expérience vidéoludique ;
 gameplay non linéaire, un mécanisme de jeu ;
 GamePlay 64, un magazine de jeu vidéo consacré exclusivement à la Nintendo 64 ;
 GamePlay 128, un magazine de jeu vidéo consacré exclusivement à la GameCube ;
 GamePlay RPG, un magazine de jeu vidéo consacré exclusivement aux jeux vidéo de rôle ;
 GamePlay, un moteur de jeu.